LGM-30 Minuteman I – strategiczne pociski balistyczne ICBM Minuteman I
 LGM-30 Minuteman II – strategiczne pociski balistyczne ICBM Minuteman II;
 LGM-30G Minuteman III – strategiczny pocisk balistyczny ICBM Minuteman III;
 LGM-30H Minuteman IV – strategiczny pocisk balistyczny ICBM Minuteman IV;